Семипала́тная крепость — сторожевое укрепление Иртышской линии в Южной Сибири. Часть построек крепости находится в городе Семей на востоке современного Казахстана.

История 
В 1718 году исследователи из экспедиции Василия Чередова, двигаясь по реке Иртыш, заложили на его берегах Семипалатную крепость, там, где ранее стоял джунгарский город-монастырь «Доржинкит», от которого сохранились семь крупных храмовых строений — «семь палат».

О Доржинките упоминается в 1616 году — в грамоте царя Михаила Фёдоровича, как об одном из крупных городов на Иртыше. Город также упоминался в русских источниках XVII века как застроенный в бухарском стиле, «о чудских (красивых) палатах». Доржинкит пришёл в упадок в период так называемых казахско-джунгарских войн.

Прямоугольная деревянная крепость имела по углам бастионы. Крепость располагалась на низком месте, среди болот. При крепости были построены солдатские слободы.

В 1745 году крепость вошла в состав Сибирской губернии, а в 1783 году получает статус города и становится центром Семипалатинского уезда.

В 1767 году генерал-поручик И. И. Шпрингер по собственному усмотрению выбрал место для возведения новой крепости на 12 вёрст выше от прежней крепости по течению Иртыша и утвердил её план-проект, так как старая крепость с северо-восточной стороны имела поблизости песчаные горы (сопки), с которых её внутренняя территория хорошо просматривалась, а перед самой крепостью по реке тянулись заросшие лесом острова, которые, скрывая приближение противника с заречной стороны, препятствовали действию крепостной артиллерии.

В 1770—1776 годы ведутся строительные работы новой четырёхугольная крепости, но строго квадратной в плане с четырьмя бастионами посередине фронтов. Улицы внутри крепости были распланированы по строго прямоугольной сетке, которая накладывалась и на кварталы Казачьего и Верхнего форштадта.

Стали различаться Старая Семипалатная крепость и Новая Семипалатная крепость. С годами названия и статус этих населённых пунктов менялись и сейчас на картах они обозначены как посёлок Старая крепость и город Семей.

Современное состояние 
На месте старой Семипалатной крепости не осталось каких-либо сооружений тех лет, сейчас там находится поселок с названием «Старая крепость», в его окрестностях ведут раскопки местные археологи-волонтёры. От новой крепости остались заново выстроенные в 1973 году Ямышевские крепостные ворота, а также старинные пушки.

Примечания

Литература

Статьи и публикации 

 
 
 

История Сибири
Крепости Казахстана
Крепости Российской империи
Здания и сооружения, построенные в 1718 году
Появились в XVIII веке в Казахстане